Edsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Edsjön, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (5,82 ha)
Edsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (10,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn